Xu Yuhua (ur. 1976) – chińska szachistka
 Xu Yuhua (ur. 1983) – chińska judoczka